

Film 
 L'estate addosso – film del 2016 diretto da Gabriele Muccino

Musica 
 L'estate addosso – singolo di Jovanotti del 2015
 L'estate addosso (Original Motion Picture Soundtrack) – colonna sonora di Jovanotti del 2016